Aardhommel (soort): de aardhommel (Bombus terrestris)
 Aardhommel-groep: een groep van vier zeer sterk op de aardhommel gelijkende soorten